Rouillard ist der Familienname folgender Personen:

 Carole Rouillard (* 1960), kanadische Langstreckenläuferin
 Pierre Louis Rouillard (1820–1881), französischer Bildhauer